Sveti Petar na Moru je primorsko naselje u Zadarskoj županiji.

Upravna organizacija 
Upravnom organizacijom dijelom je općine Svetog Filipa i Jakova.

Promet 
Nalazi se na Jadranskoj magistrali.

Naselja u Zadarskoj županiji